Slag bij Sluis (1340), zeeslag tussen Engeland en Frankrijk
Beleg van Sluis (1587), belegering en inname van Sluis door Parma
Slag bij Sluis (1603),  zeeslag tussen een Spaanse en een Zeeuwse vloot.
Beleg van Sluis (1604), belegering en inname van Sluis door Maurits
Aanval op Sluis (1606) door Du Terrail Fransman in Spaanse dienst.
Beleg van Sluis (1794), belegering en inname van Sluis door de Fransen